Hanumannagar peut faire référence à :
 Hanumannagar, un village du district de Saptari au Népal ;
 Hanumannagar, un village du district de Siraha au Népal.